Бюлькау () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Куксхафен. Подчиняется союзу общин Ланд-Хадельн. Население . Занимает площадь . Официальный код — .

Фотографии

Примечания

Ссылки 

Города Нижней Саксонии